Challenge Cup 2020/21 steht für:

 Challenge Cup 2020/21 (Frauen)
 Challenge Cup 2020/21 (Männer)